824-й истребительный авиационный полк (824-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк своё наименование не менял:
 пятый безномерной истребительный авиационный полк;
 824-й истребительный авиационный полк.

История и боевой путь полка 
Полк сформирован 16 октября 1941 года по штату 15/174 как пятый безномерной истребительный авиационный полк при 25-м запасном истребительном авиационном полку Закавказского военного округа в г. Аджикабул Азербайджанской ССР за счёт личного состава 25-го зиап. 23 марта 1942 года полк переименован в 824-й истребительный авиационный полк. До 3 июня полк находился в 25-м запасном истребительном авиационном полку Закавказского военного округа на укомплектовании, далее направлен во 2-й запасной истребительный авиационный полк Московского военного округа. С 12 июня по 30 июня 1942 года полк находился во 2-м запасном истребительном авиационном полку Московского военного округа на ст. Сейма Горьковской области, где освоил истребители ЛаГГ-3. С 1 июля полк передан в состав 266-й истребительной авиационной дивизии 2-й воздушной армии Брянского фронта, где приступил к боевой работе на самолётах ЛаГГ-3.

В этот период полк принимал участие в операциях, обеспечивая наземные части прикрытием с воздуха:
 Воронежско-Ворошиловградская операция:
 Касторненская оборонительная операция — с 1 июля 1942 года по 8 июля 1942 года;
 Валуйско-Россошанская оборонительная операция — с 1 июля 1942 года по 8 июля 1942 года.

Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 3 июля 1942 года: парой ЛаГГ-3 (ведущий старшина Ветчинкин Ю. Н.) в воздушном бою в районе с. Верхнеполье сбит немецкий истребитель Ме-109 (Messerschmitt Bf.109). В этих боях полк одержал 4 воздушных победы.

С 8 июля полк передан для выполнения задач прикрытия действий штурмовиков в 227-ю штурмовую авиационную дивизию 2-й воздушной армии Воронежского фронта. Боевой работы не вёл. с 1 августа выведен в 4-й запасной истребительный авиационный полк Приволжского военного округа в город Моршанск Тамбовской области, где находился до 25 августа. 25 августа 1942 года полк расформирован при 4-м запасном истребительном авиационном полку.

В составе действующей армии полк находился с 6 июля 1942 года по 22 июля 1942 года.

Командиры полка 
 майор Смирнов В. С., 1942

В составе соединений и объединений

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

См. также 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне

Ссылки 
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Участники Воронежско-Ворошиловградской операции (1942)
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году